Mündel bezeichnet

 eine unmündige Person, siehe Vormundschaft

Mündel ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Mündel (1852–1906), deutscher Buchhändler und Volkskundler
 Franz Mündel (1898–1985), deutscher Mediziner, Arzt für Laboratoriumsmedizin und Präsident der Landesärztekammer Hessen (1956 bis 1964)
 Harry Mündel (1876–1946), deutscher Marineoffizier in der Kaiserlichen Marine

Siehe auch: